Serban bezeichnet folgende geographischen Orte in der Türkei:
 Serban (Çorum), Ort in der Provinz Çorum
 Serban (Sincanlı), Ort in der Provinz Afyon

Serban war ferner der früher Name folgender türkischer Ortschaften:
 Savran (Milas), Dorf in der Provinz Muğla (Provinz)
 Kumluca (Yerköy), Dorf in der Provinz Yozgat
 Dilektepe (Solhan), Dorf in der Provinz Bingöl

Serban ist der Familienname folgender Personen:
 Ioana Serban (* 1981), rumänisch-deutsche Physikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Șerban